Metak, horvát együttes
 Metak, Stoja 2006-os albuma